Grimes peut désigner :

Patronyme 

 Camryn Grimes (né en 1990), actrice américaine ;
 Gary Grimes (né en 1955), acteur américain ;
  ;
 Jason Grimes (1959- ), athlète américain ;
 Kevin Grimes (1979- ), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ; 
 Martha Grimes (née en 1931), écrivaine américaine ;
 Mickey Grimes (né en 1976), athlète américain ;
 Quentin Grimes (né en 2000), joueur de basket-ball américain ;
 Roger Grimes (né en 1950), homme politique de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Scott Grimes (né en 1971), acteur américain ;
 Shenae Grimes (1989- ), actrice canadienne ; 
 Stephen B. Grimes (1927-1988), directeur artistique britannique ;
 Stuart Grimes (né en 1974), joueur écossais de rugby à XV ;
 Tammy Grimes (1934-2016), actrice américaine ;
 Terris McMahan Grimes, femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Tiny Grimes (1916-1989), guitariste américain.

Grimes est aussi un nom de scène :
 Grimes (née en 1988), artiste canadienne, de son vrai nom Claire Boucher.

Toponyme 

 Grimes, localité de l'Alabama ;
 Grimes, census-designated place située en Californie ;
 Grimes, ville de l'Iowa ;
 Comté de Grimes, comté du Texas.

Autre 
 Peter Grimes, opéra en trois actes composé par Benjamin Britten, sur un livret de Montagu Slater, d'après un poème de George Crabbe.
 Rick Grimes est le personnage principal des comics et de la série télévisée The Walking Dead.